Willem hace referencia a:
 Pieter Willem Botha, presidente de Sudáfrica.
 Willem Einthoven, médico holandés, premio Nobel de Medicina en 1924.
 Willem Dafoe, actor estadounidense.
 Bernhard Willem Holtrop, alias Willem, es un dibujante satírico holandés nacido en Ermelo (Países Bajos) en 1941.
 El poeta flamenco medieval Willem o Willem die Madocke maecte, autor del Van den Vos Reynaerde, versión flamenca del Roman de Renart francés.